Легенда про заснування Києва — легенда про виникнення сьогоднішньої столиці Української Держави — міста Києва.

Згідно з традиціями та легендою про заснування Києва заведено вважати, що Київ завдячує своєю появою трьом братам із племені полян — Києві, Щекові та Хоривові, й їхній сестрі Либід.

Назва Києва походить від імені Кия — найстаршого з трьох братів, яких вважають засновниками головного міста України-Русі. Легенда про Кия дійшла до нас у літописі ХІІ ст. «Повість минулих літ».

Текст «Повісті минулих літ»

Див. також 
 Київ
 Поляни
 Поляни (східні)
 Україна

Примітки

Посилання 
 Літописи на сайті «Ізборник» 
 Три брати — засновники Києва // Народні перекази та легенди 
 До 1020-ліття хрещення України-Руси // Інтернет-представництво Президента України
 Князь Кий // Котляр М. Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.— К.: Україна, 1996 
 Найдавніша легенда про заснування Києва // Сайт «Трипілля» 
 «И нарекоши имя ему Киев». Князь Кий — легенди та бувальщина // День, № 114, 14.07.2006 
 Скільки років місту Києву? // Дзеркало тижня" № 21, 29.05.2004
 Городище Кия // Вебенциклопедія «Київ» 
 Володимир Ільченко. Князь Кий був іранцем? // Журнал «Mandry» 
 Урок від князя Кия // Обозреватель 
 Дан Берест. Літочислення Києва 
 Пам'ятні та ювілейні монети України // Сайт НБУ

Засновники українських міст
Середньовічний Київ
Східні поляни
Легенди
Середньовічні легенди